Golden Reel Award ist der Name verschiedener Preise:

 eine Kategorie des Genie Award für die höchsten Einspielergebnisse kanadischer Filme
 Golden Reel Award (Motion Picture Sound Editors), ein Wettbewerbspreis der Motion Picture Sound Editors 
 Golden Reel Award (National Federation of Community Broadcasters), ein Wettbewerbspreis der National Federation of Community Broadcasters